Жуліу Таваріш (порт. Júlio Tavares; 19 листопада 1988, Таррафал-де-Сан-Ніколау, Кабо-Верде) — кабовердійський футболіст, нападник клубу «Аль-Фейсалі».
 Ділан Таваріш, Ділан Таваріш дос Сантуш (порт. Dylan Tavares dos Santos; нар. 30 серпня 1996, Женева, Швейцарія) — швейцарський та кабовердійський футболіст, лівий захисник.